Osoby o tym nazwisku:
 Eustachy Talarski – polski wojskowy
 Pascale Talarski – niemiecki piłkarz